Энрико Мороццо делла Рокка (; 20 июня 1807, Турин — 12 августа 1897, Лузерна-Сан-Джованни) — сардинский, затем итальянский государственный, политический и военный деятель, генерал армии, сенатор. Военный и морской министр (1849). Видная фигура периода Рисорджименто.

Биография 
Представитель одной из самых известных и знатных пьемонтских семей. В 1816—1824 годах обучался в Королевской военной академии Турина. В апреле 1824 года стал подпоручиком, в феврале 1831 года — капитаном, в апреле 1843 года — майором, в марте 1848 года — полковником, в июле 1857 года получил чин генерала.

С 1825 года служил в генеральном штабе пьемонтско-сардинской армии. Во время Первой войны за независимость Италии был начальником штаба резервной дивизии, под командованием наследного принца Виктора Эммануила, положив начало тесной дружбе с будущим королём; отличился в битве при Гойто между пьемонтцами и австрийской армией 30 мая 1848 года. Получив звание генерал-майора, Делла Рокка командовал бригадой в битве при Новаре (1849).

С 29 марта по 7 сентября 1849 года занимал пост военного и морского министра в кабинете Массимо Д’Адзельо.

Позже служил первым адъютантом короля, был послом на коронации императора Германии Вильгельма I в 1861 году. В 1857 году получил звание генерал-лейтенанта.

После начала Вторая война за независимость Италии был назначен начальником штаба короля, главнокомандующим пьемонтскими войсками, хотя генерал Альфонсо Ламармора оставался в должности «полевого министра».

В 1860 году принял командование 5-м армейским корпусом, вторгшегося в Папскую область. После этого также участвовал в боях против Королевства Обеих Сицилий, осадил сицилийскую крепость Капуя и вынудил её быстро сдаться. Был произведен в генералы армии и награждён Золотой медалью за воинскую доблесть. В январе 1861 года был назначен сенатором.

Во время Австро-прусско-итальянской войны в 1866 году командовал 3-м корпусом. В ходе Второй битвы при Кустоце потерпел поражение.

При жизни Делла Рокка занимал ряд других представительских и административных должностей, которые сделали его известным не только при дворе Савойи, а затем и в Италии, но и при других европейских дворах.

Награды 
 Высший орден Святого Благовещения
 Орден Святых Маврикия и Лазаря
 Военный орден Савойи
 Орден Короны Италии
 Серебряная и бронзовая медаль за воинскую доблесть 
 Золотая Медаль «За воинскую доблесть» (Италия)
 Медаль Итальянской кампании 1859 (Франция)
 Памятная медаль Объединения Италии
 Маврикианская медаль
 Австрийский орден Леопольда
 Орден Заслуг (Саксония)
 Ависский орден
 Орден Леопольда I
 Орден Святого Станислава (Российская империя)
 Орден Почётного легиона
 Орден Башни и Меча
 Орден Чёрного орла

Ссылки 
 Moròzzo della Rocca, Enrico

Военные министры Сардинского королевства
Генералы армии (Италия)
Военачальники Италии
Персоналии:Рисорджименто
Сенаторы Итальянского королевства
Участники Австро-прусско-итальянской войны
Участники Австро-итало-французской войны